Томаш Кнауер (1741—1802) — професор, керівник кафедри акушерства Львівського університету.
 Федір Іванович Кнауер — філолог, санскритолог.